Hollywood Rose, amerikai rockegyüttes (1983), a Guns N’ Roses elődje
Hollywood Rose, magyar rockegyüttes (2003)